Jules Gaillard peut désigner :

 Jules Gaillard (1839-1911), homme politique français ;
 Jules Gaillard (1847-1933), homme politique français.